

Astronomia
12896 Geoffroy – asteroide della fascia principale

Onomastica
Geoffroy – forma francese del nome proprio di persona inglese maschile Geoffrey

Persone
Clara Geoffroy, politica francese
Jean-Nicolas Geoffroy (1633-1694), compositore, clavicembalista e organista francese
Jean-Baptiste Geoffroy (1601-1675), compositore francese 
Étienne François Geoffroy (1672-1731), farmacista e chimico francese
Claude Joseph Geoffroy (1685-1752), botanico, farmacista e chimico francese, fratello minore di Claude Joseph Geoffroy
Étienne Louis Geoffroy (1725-1810), entomologo francese 
Claude François Geoffroy (1729-1753), chimico francese, scopritore del bismuto
Julien Louis Geoffroy (1743-1814), critico letterario francese 
Jean-Baptiste Lislet Geoffroy (1755-1836), astronomo, botanico e cartografo francese 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), naturalista francese 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), zoologo francese, figlio di Étienne Geoffroy Saint-Hilaire

Pagine correlate
Geoffrey (disambigua)
Geoff
Jeffery
Jeffrey